Merveldt ist der Familienname folgender Personen:

 August von Merveldt (1759–1834), deutscher Politiker, Amtsdroste und Geheimrat
 Bernhard von Merveldt († um 1510), Domherr in Münster
 Burchard Alexander von Merveldt, Domherr in Münster und kurkölnischer Kämmerer
 Burchard Paul von Merveldt (1790–1848), Geheimrat und Domherr in Münster und Hildesheim
 Clemens August von Merveldt (1722–1781), Obristhofmarschall, Amtsdroste, Kämmerer

 Eka von Merveldt (1911–1997), Journalistin und Reiseautorin
 Felix von Merveldt (1862–1926), deutscher Beamter und Politiker (DNVP)

 Franz von Merveldt (1844–1916), österreichischer Beamter und Politiker
 Franz Arnold von Merveldt (1713–1765), Amtsdroste in Wolbeck sowie Domherr in Münster
 Goswin Hermann Otto von Merveldt, Grossprior des deutschen Grosspriorats der Malteser und Fürst von Heitersheim 
 Gottfried von Merveldt († 1552), Domherr in Münster
 Hanns Hubertus Graf von Merveldt (1901–1969), deutscher Maler
 Hermann von Merveldt († im 14. oder 15. Jahrhundert), Domherr in Münster

 Karl von Merveldt (1790–1859), preußischer Landrat und Politiker 

 Paul von Merveldt (1871–1929), deutscher Maler 

 und des alten westfälischen Adelsgeschlechts, siehe Merveldt (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 

 Merfeld (Begriffsklärung)
 Merfeldt